Dit lemma bevat lijsten met orbitale draagraketten.
De lijsten zijn mogelijk onvolledig en aan verandering onderhevig.

Uitleg transport-classificatie 
Draagraketten worden in vier categorieën geclassificeerd.
 Licht-transport-raketten kunnen niet meer dan 2000 kg vracht in een lage baan om de aarde brengen. Deze worden small-lift-vehicle oftewel SLV genoemd.
 Medium-transport-raketten kunnen van 2.000 tot 20.000 kg  in een lage baan om de aarde brengen. Deze worden aangeduid als medium-lift-vehicle oftewel MLV
 Zwaar-transport-raketten kunnen 20.000 tot 50.000 kg in een lage baan om de aarde brengen. Deze worden aangeduid als heavy-lift-vehicle oftewel HLV
 Super-zwaar-transport-raketten kunnen meer dan 50.000 kg vracht in een lage baan om de aarde brengen. Deze worden aangeduid als super heavy lift vehicle, oftewel SHLV

Actieve draagraketten

Historische draagraketten 
Deze lijst bevat draagraketten die niet langer worden gebruikt.

Draagraketten in ontwikkeling

Geannuleerde of afgewezen raketontwerpen 
Deze lijst bevat raketontwerpen die niet verder dan de fase van testvluchten kwamen.

Ruimtevaart
 
Draagraketten